Kabinett Zuma steht für folgende Regierungen von Südafrika:

 Kabinett Zuma I, 2009 bis 2014
 Kabinett Zuma II, 2014 bis 2018